Леон Поляков (1910 – 1997) е писател-историк от еврейски произход.

Биография и творчество 
Роден е в Санкт Петербург, Руска империя, но след Октомврийската революция семейството му се установява във Франция (през 1920 г.), която става истинска родина на писателя. Полемизира в областта на Холокоста и антисемитизма.

Семейството на Поляков е свързано и с Германия. В периода 1920 – 1924 г. пребивава в Берлин. През 1933 г. Леон Поляков е издател на единствения антихитлеристки ежедневник излизащ на немски език във Франция. От 1 октомври 1937 г. Поляков е член на парижката масонска ложа „Юпитер“. По време на странната война е мобилизиран във френската армия, а след разгрома ѝ попада в лагер за военнопленници. Бяга от лагера и се включва в съпротивата. През 1942 г. успява да се спаси от депортация посредством документ с невярно съдържание, скриващ произхода му. До края на войната се занимава със снабдяването на френските евреи с фалшиви лични документи. Животът и професионалният му път го свързват с Втората световна война и създаването на Центъра за съвременна еврейска документация през 1944 г.

Автор е на близо 30 исторически труда, сред които се откроява 4-ри томната „Енциклопедия на антисемитизма“, която е своеобразен отговор на противната гледна точка по темата – „Еврейска Франция“ на Едуар Дрюмон. Други известни негови произведения са „Настолна книга за омразата“, писана непосредствено след Нюрнбергския процес, „Процесът в Йерусалим“ за делото срещу Адолф Айхман, „Арийският мит“ за расовата теория за произхода на арийците и др.

Източници 
 Арийският мит. Есе за произхода на расизма и на национализма.

Публикации на френски език 
 La Condition des Juifs en France sous l'Occupation italienne, préface de Justin Godard, avant-propos de Isaac Schneersohn, Paris, Éditions du Centre, „Centre de documentation juive contemporaine“, no 3, 1946.
 L'Étoile jaune, préface de Justin Godart, avant-propos par Isaac Schneersohn, Paris, Éditions du Centre de documentation juive contemporaine, „Centre de documentation juive contemporaine“, no 2, 1949; rééd. L'Étoile jaune. La situation des Juifs en France sous l'Occupation. Les législations nazie et vichyssoise, Paris, Éditions Grancher, 1999. ISBN 2-7339-0642-9, Réunit trois textes: le livre L'Étoile jaune (1949), un long article paru dans Historia (1968) et une communication de 1980 au colloque international de Cerisy.
 Le Bréviaire de la haine. Le IIIe Reich et les Juifs, préface de François Mauriac, Paris, Calmann-Lévy, 1951; dernière éd. de poche: Paris, Presses-Pocket, 1993.
  Histoire de l’antisémitisme, t. I: Du Christ aux Juifs de Cour, Paris, Calmann-Lévy, 1955; édition abrégée, revue, corrigée, complétée et mise à jour: Paris, Hachette, „Pluriel“, 1981; Paris, Éditions du Seuil, „Points Histoire“, 1991, 2 vol. (t. 1. L'Âge de la foi; t. 2. L'Âge de la science).
 Petite histoire de l'antisémitisme, Paris, Comptoir du Livre du Keren Hasefer, 1956.
 avec Joseph Wulf, Le IIIe Reich et les Juifs, (на немски през 1955) traduction française avec le concours du CDJC, Paris, Gallimard, 1959.
 Histoire de l’antisémitisme, t. II: De Mahomet aux Marranes, Paris, Calmann-Lévy, 1961.
 Le Procès de Jérusalem, Paris, Calmann-Lévy, 1963.
 Auschwitz, Paris, Julliard, „Archives“, 1964.
 Les Banquiers juifs et le Saint-Siège, du XIIIe au XVIIe, Paris, Calmann-Lévy, 1967.
 Histoire de l'antisémitisme, tome III: De Voltaire à Wagner, Paris, Calmann-Lévy, 1968.
 De l'antisionisme à l'antisémitisme, Paris, Calmann-Lévy, 1969.
 Le Mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et des nationalismes, Paris, Calmann-Lévy, 1971; dernière éd. de poche, Paris, Presses-Pocket, 1994.
 Le Procès de Nuremberg, Paris, Julliard-Gallimard, „Archives“, 1971.
 Les Juifs et notre histoire, Paris, Flammarion, 1973. Recueil d’articles.
 (dir.), Hommes et bêtes. Entretiens sur le racisme, Paris – La Haye – New York, Mouton, 1975.
 avec Christian Delacampagne et Patrick Girard, Le Racisme, Paris, Seghers, 1976.
 Histoire de l'antisémitisme, tome IV: L'Europe suicidaire (1870 – 1933), Paris, Calmann-Lévy, 1977.
 (dir.), Ni Juif ni Grec. Entretiens sur le racisme, Paris – La Haye – New York, Mouton, 1978.
 La Causalité diabolique, t. 1: Essai sur l'origine des persécutions, t. 1, Paris, Calmann-Lévy, 1980; rééd. des 2 tomes en 1 volume, 2006, avec une préface de Pierre-André Taguieff.
 Brève histoire du génocide nazi, Paris, Hachette, 1980.
 (dir.), Le Couple interdit. Entretiens sur le racisme. La dialectique de l’altérité socio-culturelle et la sexualité, Paris – La Haye – New York, Mouton, 1980.
 L'Auberge des musiciens. Mémoires, Paris, Mazarine, 1981; rééd. augmentée, Paris, Grancher, 1999.
 De Moscou à Beyrouth. Essai sur la désinformation, Paris, Calmann-Lévy, 1983.
 La Causalité diabolique, t. 2: Du joug mongol à la victoire de Lénine 1250 – 120, Paris, Calmann-Lévy, 1985; rééd. des 2 tomes en 1 volume, 2006, avec une préface de Pierre-André Taguieff.
 avec Jean-Pierre Cabestan, Les Totalitarismes du XXe. Un phénomène historique dépassé ?, Paris, Fayard, 1987.
 Moscou, troisième Rome. Les intermittences de la mémoire historique, Paris, Hachette, „Littérature“, 1989.
 L'Envers du destin. Entretiens avec Georges-Elia Sarfati, Paris, Éditions de Fallois, 1989.
 Les Samaritains, Paris, Seuil, 1991.
 avec Florence Gravas, L'Épopée des vieux-croyants. Une histoire de la Russie authentique, Paris, Perrin, 1991.
 (dir.), Histoire de l'antisémitisme (1945 – 1993), Paris, Éditions du Seuil, 1994.
 L'Impossible choix. Histoire des crises d’identité juive, Paris, Éditions Austral, 1995.
 Sur les traces du crime, préface de Christian Delacampagne, introduction de Paul Zawadzki, Paris, Berg International, 2003. Recueil d'articles (posthume)

Френски писатели
Евреи във Франция
Евреи в Руската империя
Родени в Санкт Петербург
Починали в Париж